Steinleiten ist der Name folgender Orte:

 Steinleiten (Gemeinde Feldbach), Ortsteil der Stadtgemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinleiten (Gemeinde Königsdorf), Ortsteil von Königsdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Steinleiten (Gemeinde Neuhaus), Ortsteil von Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Steinleiten (Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz), Ortsteil und Verbindungsstraße von St. Anton an der Jeßnitz zur Puchenstubner Straße bzw. Pielachtal Straße, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich